Termenul „Ybbs” se poate referi la:

Ybbs an der Donau
Râul Ybbs
Waidhofen an der Ybbs